Devilish kan syfta på:

 Devilish (datorspel) – ett actionspel från 1991
 Devilish – ett electro-pop/emorockband från Magdeburg i Tyskland sedan 2004 Tokio Hotel